Antonio Rivas Martínez – ex calciatore e allenatore di calcio spagnolo
 José María Rivas Martínez – calciatore salvadoregno
 Maria di Gesù López de Rivas Martínez – religiosa carmelitana scalza spagnola
 Salvador Rivas Martínez – botanico, alpinista e docente spagnolo